Гильденштерн (Гильденстерн; Gyldenstierne; Gyllenstierna; ), также Гюлленшерн(а), Гилленстерн:

  — датско-норвежско-шведский аристократический род, из которого прославились:
 Гилленштерна, Христина — жена шведского регента Стена Стуре Младшего, после смерти мужа (1520) — глава защитников Стокгольма от войск датского короля.
 Гильденштерн, Кнуд Эриксен (Гильденстиерн; Knud Henriksen Gyldenstierne; 1575—1627) — посол от датского короля к царю Михаилу Федоровичу (1614).

 Гильденстерн (см. ) — персонаж пьесы Шекспира «Гамлет» (1603).

Примечания